Kaffka ist der Name folgender Personen:

 Johann Christoph Kaffka (1754–1815), deutscher Komponist, Geiger und Opernsänger
 Joseph Kaffka (1730–1796), deutscher Geiger 
 Margit Kaffka (1880–1918), ungarische Lyrikerin
 Rudolf Kaffka (1923–1985), deutscher Theologe und Politiker (SPD), MdB
 Therese Kaffka (1757–nach 1813), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Therese Rosenberg
 Wilhelm Kaffka (1751–1806), deutscher Geiger 

Siehe auch:
 Kafka (Begriffsklärung)
 KAFVKA